Namayingo (plaats), plaats in Oeganda
 Namayingo (district), district in Oeganda